Héctor González Baeza (n. 1986) – ciclista spagnolo
Héctor González Garzón (n. 1937) – calciatore colombiano 
Héctor Augusto González Guzmán (n. 1977) – calciatore venezuelano
Héctor César González – calciatore argentino
Héctor Jorge González – calciatore argentino
Héctor Manuel González (n. 1972) – calciatore ecuadoriano
Héctor Ricardo González – calciatore argentino